Аверинское:

 Аверинское городище, Аверинское — городище у хутора Аверино Острогожского района Воронежской области на мысу берега реки Потудань
 Аверинское — прежнее название села Аверино муниципального образования «Сысертский городской округ» Свердловской области
 Аверинское — деревня в Ярославской области; здесь, над деревней, в августе 1943 года произошёл последний воздушный бой над областью Великой Отечественной.

См. также 
 Аверинская
 Аверинский